Пото́к — одно из основных понятий интуиционистской математики.

Определение 

Поток  определяется как совокупность двух законов  и , называемых законом потока и дополнительным законом соответственно. Закон потока  делит кортежи натуральных чисел на допустимые и недопустимые и должен обладать следующими свойствами:
 Пустой кортеж  является допустимым.
 Для любого допустимого кортежа  найдётся по меньшей мере одно натуральное число , для которого кортеж  также будет допустимым.
 Для любого допустимого кортежа вида  кортеж  также является допустимым.

Дополнительный закон  сопоставляет допустимым кортежам произвольные математические объекты.

Свободно становящиеся последовательности натуральных чисел , для которых при любом  кортеж  является допустимым по закону потока , называются допустимыми свободно становящимися последовательностями. Отвечающие им последовательности  (где  — дополнительный закон потока ) называются элементами потока .

Образно поток может быть представлен как дерево, из каждой вершины которого выходит по меньшей мере одна ветвь, и на каждую вершину которого «навешен» тот или иной математический объект. Допустимые свободно становящиеся последовательности натуральных чисел можно представлять в виде бесконечных путей в таком дереве.

Применение в интуиционистской математике 

На понятии потока основаны многие конструкции интуиционистского анализа. Так, континуум  нередко рассматривается в интуиционистской математике как следующий поток рациональных отрезков:
 допустимыми по закону потока считаются кортежи, все элементы которых равны  или ;
 если допустимому кортежу  дополнительным законом сопоставлен отрезок , то кортежу  сопоставляется отрезок , а кортежу  — отрезок .

Элементы этого потока считаются вещественными числами, лежащими на отрезке .

Запирающие условия и бар-индукция 

Пусть  — некоторое условие, накладываемое на допустимые кортежи. Такое условие называется запирающим поток, если для любой допустимой по закону потока свободно становящейся последовательности  найдётся номер , для которого кортеж  удовлетворяет условию . В интуиционистской математике считается приемлемым следующий способ умозаключения:

Пусть условие  запирает поток , и пусть условие , накладываемое на допустимые кортежи потока , обладает следующими свойствами:
 Любой допустимый кортеж, удовлетворяющий условию , удовлетворяет условию .
 Если все допустимые кортежи вида  удовлетворяют условию , то допустимый кортеж  также удовлетворяет условию .

В таком случае пустой кортеж удовлетворяет условию .

Такой способ умозаключения называется бар-индукцией.

Одним из характерных примеров применения бар-индукции является принадлежащая Л. Э. Я. Брауэру теорема о веере:

Если поток  финитарен (то есть из каждой его вершины выходит лишь конечное число ветвей) и условие  запирает поток , то найдётся такое натуральное число , что для любой допустимой свободно становящейся последовательности  найдётся удовлетворяющий условию  кортеж  со свойством .

В теоретико-множественной математике аналогичное утверждение известно под именем «лемма Кёнига о бесконечном пути».

Философия математики
Логика